Milwaukee Mustangs steht für folgende Arena-Football-Teams:

 Milwaukee Mustangs (1993–2001)
 Milwaukee Mustangs (2008–2012)